Caprafico – frazione del comune italiano di Teramo
Caprafico – frazione divisa tra i comuni italiani di Casoli, Guardiagrele, Palombaro e Pennapiedimonte in provincia di Chieti